Durchgang bezeichnet:
 Der freie Platz, den ein anderes Objekt durchlaufen kann im Allgemeinen, speziell:
 eine (offene) Tür zwischen zwei geschlossenen Räumen
 ein  Tor (Architektur)
 eine Gasse, siehe Weg
 eine Passage zwischen zwei offenen Räumen, beispielsweise eine Ladenpassage
 Durchgang, in der Astronomie das Vorbeiziehen eines Objektes vor einem anderen oder im Gesichtsfeld eines Fernrohrs
 Durchgangston, in der Musik eine vorübergehende Note, die nicht im gerade harmonisierenden Akkord enthalten ist und für die kein anderer eigener Akkord verwendet wird
 Durchgangssyndrom, eine akute, organische Psychose nach Operationen oder schweren Erkrankungen.
 Siebdurchgang, der Teil des Stoffstromes, der die Öffnungen eines Siebes passiert

Siehe auch:

 Durchlauf (Begriffsklärung)
 Passage (Begriffsklärung)
 Transit (Begriffsklärung)